Hüsler ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Eduard Hüsler (* 1944), Schweizer Autor und Fotograf
 Marc-Andrea Hüsler (* 1996), Schweizer Tennisspieler
 Silvia Hüsler (* 1943), Schweizer Kinderbuchautorin
 Urs Hüsler (* 1945), Schweizer Architekt